Priam steht für:
 eingedeutschte Form von Priamos
 Mount Priam, Berg auf der Anvers-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 Priamus (Begriffsklärung)